Botnaru este un nume de familie răspândit în Basarabia și România. .

Printre purtătorii notabili ai acestui nume sunt:

 Dumitru Botnaru, matematician moldovean
 Eugenia Botnaru, actriță din Republica Moldova
 Sorin-Theodor Botnaru, deputat român
 Tudor Botnaru, general din Republica Moldova, ministru al securității de Stat din Republica Moldova
 Vasile Botnaru, jurnalist și pictor din Republica Moldova. Este Directorul biroului din Chișinău al postului Radio Europa Liberă.

Vezi și
Butnaru
Botnari

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale